Le Gras ist der Familienname folgender Personen:

 August Le Gras (1864–1915), niederländischer Tier- und Orientalismusmaler, Zeichner und Radierer
 Jacques Le Gras (1560–1600), französischer Jurist und Dichter
 Philippe Le Gras (1752–1824), französischer Jurist